Calacadia är ett släkte av spindlar. Calacadia ingår i familjen Amphinectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Calacadia